

Niemcy 
 Bawaria
 Röthenbach an der Pegnitz – miasto w powiecie Norymberga
 Röthenbach (Allgäu) – gmina w powiecie Lindau (Bodensee)
 Röthenbach (Allgäu) – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lindau (Bodensee)
 Röthenbach bei Sankt Wolfgang – dzielnica gminy Wendelstein w powiecie Roth
 Röthenbach – dzielnica gminy Altdorf bei Nürnberg w powiecie Norymberga
 Röthenbach bei Schweinau – dzielnica miasta Norymberga
 Röthenbach – dzielnica gminy Arzberg w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Röthenbach – dzielnica gminy Griesstätt w powiecie Rosenheim
 Röthenbach – dzielnica gminy Reuth bei Erbendorf w powiecie Tirschenreuth
 Röthenbach – dzielnica gminy Kohlberg w powiecie Neustadt an der Waldnaab
 Saksonia
 Röthenbach – dzielnica gminy Rodewisch w powiecie Vogtland
 Röthenbach – dzielnica gminy Pretzschendorf w powiecie Weißeritz

Szwajcaria 
 Röthenbach bei Herzogenbuchsee – miejscowość w gminie Heimenhausen w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau
 Röthenbach im Emmental – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental

Zobacz też 
 Rothenbach
 Rötenbach
 Röttenbach